Haas kan syfta på:

 Haas – ett efternamn samt personer med namnet
Haas-effekten – om akustik, namngiven efter Helmut Haas
Haas School of Business – en skola vid University of California, Berkeley
 Háás (sadelpass), ett bergspass på Island